Pool – nell'ambito della magistratura italiana, è un termine utilizzato per individuare un gruppo di magistrati che si occupa di una stessa indagine
 Pool – biliardo americano
 Pool – in informatica, un insieme di risorse che possono essere (ri)utilizzate
 Pool – regione della Repubblica del Congo
 Pool genico – in genetica, insieme di tutti gli alleli dell'intero set di geni che appartengono a tutti gli individui che compongono una popolazione
 Pool - in ecologia comparto o serbatoio parte del Ciclo biogeochimico